

Aziende
 Dean Film – casa di produzione cinematografica
 Dean Foods – azienda alimentare statunitense
 Dean Guitars – azienda statunitense produttrice di strumenti musicali

Geografia
Canada
 Dean – comunità della municipalità di Halifax, Nuova Scozia
Cina
 Contea di De'an – contea della provincia dello Jiangxi
Regno Unito
 Dean – villaggio del Cheshire
 Dean – villaggio del borough di Allerdale, Cumbria
 Dean – villaggio del Devon
 Dean – villaggio del Dorset
 Dean – villaggio dell'Hampshire
 Dean – villaggio del Lancashire
 Dean – villaggio dell'Oxfordshire
 Dean – villaggio a nord di Edimburgo, Scozia
 Dean – villaggio del distretto di Mendip, Somerset
 Lower Dean – villaggio del borough di Bedford, Bedfordshire
 Upper Dean – villaggio del borough di Bedford, Bedfordshire
 Foresta di Dean – foresta del Gloucestershire
Stati Uniti d'America
 Dean – villaggio della Contea di Monterey, California
 Dean – borough della Contea di Cambria, Pennsylvania
 Dean – città della Contea di Clay, Texas

Onomastica
 Dean – nome proprio di persona inglese maschile

Persone

 Anna-Maria Ravnopolska-Dean – arpista, compositrice e docente bulgara
 Simon Dean – wrestler statunitense

Personaggi immaginari
 Dean Winchester – protagonista di Supernatural
 Dean Forester – personaggio di Una mamma per amica
 Dean Thomas – personaggio di Harry Potter

Altro 
 Dean – film del 2016 diretto da Demetri Martin
 Dean – nel sistema accademico anglosassone, figura che presiede ed esercita la sua autorità su una specifica unità accademica o su una specifica area di interesse (carica analoga al Preside di facoltà).